Пак Чинён ( , род. 22 сентября 1994 года, более известный как Чинён) — южнокорейский певец и актёр. Является участником дуэта JJ Project, в котором так же состоит ещё один участник GOT7 Им Джебом, участник бойз-бэнда GOT7. Пак дебютировал в качестве актёра в дораме «Одержимые мечтой» (2012), далее принял участие в проектах «Когда мужчина влюбляется» (2013) и «Моя любовь Ын Дон» (2015). В 2016 году снялся в главной роли в полнометражной картине «Бездомный козёл», выход которой состоялся 1 марта 2017 года и в Дораме «Этот психометрический парень» — 11 марта 2019 года.

Изначально Чинён дебютировал под сценическим псевдонимом Jr., так как у него и Пак Чинёна (основателя JYP) были одинаковые имена. В мае 2015 года стал Джуниором из-за трудности произношения псевдонима как у фанатов, так и у СМИ. С августа 2016 года выступает под своим настоящим именем.

Карьера

Музыкальная карьера 

В мае 2012 года Чинён и Джейби дебютировали в качестве дуэта JJ Project с сингловым альбомом JJ Project Slot Machine. 19 мая был выпущен видеоклип на сингл «Bounce», и они начали промоушен с 24 мая на M! Countdown. 24 декабря 2013 года они стали частью новой мужской группы GOT7. Дебют состоялся 14 января 2014 года с мини-альбомом Got It?.

Актёрская карьера 
В 2011 году Джинён принял участие в дораме «Одержимые мечтой 2» в роли Чон ЮБона. 11 марта 2013 года стало известно, что вместе с Джейби он также снимется в дораме «Когда мужчина влюбляется», показ которой стартовал 3 апреля. В 2015 году был задействован во второстепенной роли сериала «Моя любовь Ын Дон», показ которой проходил с 29 мая по 18 июля.

В 2016 году Пак снялся в полнометражном фильме «Бездомный козёл», где исполнил главную мужскую роль. Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале Джонджу. 1 марта 2017 года состоялась премьера фильма в кинотеатрах Кореи. Также в 2016 году он сыграл молодую версию героя Ли Мин Хо в сериале «Легенда Синего Моря».
В 2020 году он снялся в дораме «Самый прекрасный момент в жизни» в качестве молодой версии главного героя. А в 2021 году снялся в дораме «Дьявольский судья», где исполнил одну из главных ролей.

Карьера телеведущего 
В 2015 году Джинён вместе с Бэм Бэмом, Кибомом и Ли Чжон Шином стал ведущим M! Countdown. В марте 2016 года покинул программу, чтобы сконцентрироваться на деятельности в группе и подготовиться к мировому туру.

1 февраля 2017 года был назначен ведущим музыкального шоу Inkigayo вместе с Доёном из NCT и Джису из Black Pink.

Дискография

Саундтреки

Фильмография

Сериалы

Фильмы

Музыкальные программы

Примечания

Ссылки 
 Park Jin-young on Instagram
 Park Jin-young at HanCinema

Актёры Республики Корея
Музыканты Got7